Yekaterina o Ekaterina, puede referirse a:

Personas
Yekaterina Kramarenko, gimnasta artística rusa.
Yekaterina Dafovska, deportista búlgara.
Yekaterina Pávlovna Viázemskaya, princesa rusa.
Yekaterina Stratieva, piloto de rallies búlgara.
Yekaterina Savova-Nenova, pintora búlgara.
Yekaterina Trendafilova, jueza búlgara.
Yekaterina Kurbátova, gimnasta artística rusa.
Yekaterina Olévskaya, locutora de radio ucraniana.
Yekaterina Astájova, actriz rusa.
Yekaterina Vilkova, actriz rusa de teatro y cine.
Yekaterina Aleksándrova, jugadora de tenis rusa.
Yekaterina Makárova, tenista profesional rusa.
Yekaterina Maksímova, bailarina rusa.
Yekaterina Záitseva, botánica rusa.
Yekaterina Bychkova, tenista rusa.
Yekaterina Mijailova-Demina, médica militar soviética, Heroína de la Unión Soviética
Yekaterina Riábova, Navegante-artillera soviética, Heroína de la Unión Soviética
Yekaterina Zelenko, aviadora militar soviética.